Finnbogason [] ist ein isländischer Personenname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist ein Patronym und bedeutet „Sohn des Finnbogi“. Die weibliche Entsprechung des Namens ist Finnbogadóttir („Tochter des Finnbogi“).

Bekannte Namensträger 
 Alfreð Finnbogason (* 1989), isländischer Fußballspieler
 Guðmundur Finnbogason (1873–1944), isländischer Philosoph
 Kjartan Finnbogason (* 1986), isländischer Fußballspieler
 Kristján Finnbogason (* 1971), isländischer Fußballspieler

Isländischer Personenname
Patronym